Улица Лыткина — название улиц в России. Названы в честь различных людей.

Лыткина — улица в Енисейске
Лыткина — улица в Иркутске
Лыткина — улица в Сыктывкаре, названа в честь лингвиста В. И. Лыткина.
Лыткина — улица в Томске, названа в честь революционера Ф. М. Лыткина.
Лыткина — улица в Тулуне

Примечания